Fanny puede referirse a cualquiera de las siguientes películas:

 Fanny (película de 1932), película francesa de Marc Allégret, según la obra de Marcel Pagnol.
 Fanny (película de 1961), película estadounidense de Joshua Logan, adaptación en un único film de la trilogía de Marcel Pagnol.